Шреддер:

 Шреддер — персонаж історії про Черепашок-ніндзя.
 «Shredder» — кодове ім'я Mozilla Thunderbird 3.
 Shredder — потужна шахова програма, розроблена Стефан Мейер-Кехленом.

Див. також 
 Шредер